Рамбує́ () — місто та муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Івлін. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 45 км на південний захід від Парижа, 29 км на південний захід від Версаля. Тут розташована одна з офіційних резиденцій президента Франції.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 11050 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 25847,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 
 [ Розташування муніципалітету Рамбує на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Івлін

Примітки 

Міста Франції
Муніципалітети департаменту Івлін
Передмістя Парижа